Јохан од Саксоније (Дрезден, 12. децембар 1801 – Pillnitz, 29. октобар 1873) је био краљ Саксоније. Био је син Максимилијана и Каролине од Парме.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1801.
Умрли 1873.
Краљеви Саксоније
Династија Ветин